John Mann peut faire référence à:

Divertissement
 , acteur de radio britannique
  (1961), comédien, écrivain et chroniqueur britannique
  (1962–2019),  musicien et acteur canadien
 , ingénieur guitare
 Johnny Mann (1928–2014), compositeur américain et récipiendaire de plusieurs Grammy Awards

Sports
  (1919–2002), joueur de cricket anglais et officier de British Army
 , joueur de cricket anglais
  (1985), joueur américain de water-polo
  (1898–1977), joueur américain de baseball
  (1991), joueur de basket américain

Politiciens
  (1869–1939), homme politique australien
John Mann (1960), homme politique britannique
  homme politique du New Hampshire

Voir aussi
  Jackie Mann (1914–1995), pilote de chasse britannique
  (1941), auteur britannique
  John Man (1512–1569), homme d'église et diplomate anglais
Jonathan Mann